Бакыт Калсапаровна Шадаева (, род. 12 января 1970; Мактааральский район, Туркестанская область, Казахская ССР) — казахстанская эстрадная певица. Победительница молодёжного конкурса «Жас Канат» (1997). Заслуженный деятель Казахстана (2017). Почётный гражданин Мактааральского района.

Биография 
Родилась 12 января 1970 года в городе Мактаарал Мактааральского района Туркестанской области.

С 1989 года окончила .

Карьера 
Сольную карьеру начала в 1988 году. После окончания училища была направлена в государственный ансамбль «Гульдер». С 1994 года выступала в составе этнографического ансамбля «Сазген сазы».

Исполняет песни казахских композиторов, а также народные песни.

Широкую известность получили песни Шадаевой «Аңса жаным», «Жауын», «Алматым – сұлу астанам», «Достарым», «Өмір – арман».

Участвовала в нескольких международных и национальных конкурсах.

Личная жизнь 
Официально состояла в браке два раза. Разведена.  

Воспитывает 2 дочерей — Урсула и Алиша.

Награды 
 Диплом конкурса «Юрмала-89» (1989).
 Диплом конкурса «Жас Канат» (1989).
 Премия «Человек года» Кызылординской области (1997).
 Главный приз конкурса «Қазақ әндері» в рамках международного конкурса «Азия дауысы» (2001).
 Победиль песенного конкурса «Музыка Мальты» в Республике Мальта.
 Почётный гражданин Мактааральского района Туркестанской области.
 Почётное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан» (каз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) (2017).

Скандалы 
29 марта 2014 года Шадаева, управляя принадлежащим ей автомобилем Toyota Prado, в городе Алма-Ата нарушила ПДД и совершила столкновение с автомобилем марки Renault Sandero. По результату рассмотрения материалов судом на Бахыт Шадаеву наложен штраф в размере 10 МРП

Примечания 

Певцы и певицы Казахстана
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1970 году
Родившиеся в Мактааральском районе
Заслуженные деятели Казахстана